Buxheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Buxheim, Schwaben – kommun, Bayern,  
 Buxheim, Oberbayern – kommun, Bayern,